Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herreneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1979.

Setzliste 
Gesetzt wurden folgende Spieler:
  (gewann den Wettbewerb)
  (Finale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)
  (Halbfinale)
  Slafkovský (Halbfinale)
  (Viertelfinale)
  (Viertelfinale)

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Organ des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 23. Jahrgang (1979), Heft 5 (fälschlicherweise mit 24. Jahrgang bezeichnet)

Anmerkungen 

1979
Tennisturnier 1979